

Patronyme 

 Dan Malafosse (1992-), joueur français de rugby à XV ;
  ;
 Pierre Malafosse (1913-1993), entrepreneur, homme politique et résistant français.

Homonymie de patronyme